Виктор Дмитриевич Коновалов (28 марта 1938, Москва, СССР) — советский футболист, нападающий.

Карьера 
Воспитанник Футбольной школы молодёжи (ФШМ, Москва). Начал карьеру в ярославском «Химике», выступавшем в классе «Б». В 1960 году перешёл в московский «Спартак». Первый матч за основной состав красно-белых провёл 26 мая того же года, первый гол в составе «Спартака» забил 7 июля. Всего сыграл за «Спартак» 26 матчей, в том числе 24 в чемпионате СССР и два в розыгрыше Кубка СССР. Шесть раз был заменён, в семи играх выходил на замену. Забил в чемпионате 5 мячей. Трижды получал жёлтые карточки. За дубль московского «Спартака» провёл 26 матчей, забив 18 мячей.

В 1962 году стал игроком минской команды 1-й группы класса «А» «Беларусь», где провёл почти 4 года. В 1966 году перешёл в горьковскую «Волгу», выступавшую во 2-й группе класса «А». Уже в следующем сезоне перешёл в рязанский «Спартак» (класс «Б»), но не закрепившись там, сезон 1969 году провёл в клубной команде московского «Локомотива», выступающей в чемпионате Москвы. В 1970 году играл в команду «Ока» (Ступино), вместе с которой играл в Первенстве СССР среди команд мастеров класса «Б». По окончании сезона 1970 года, после которого ступинский клуб потерял статус команды мастеров, Коновалов завершил карьеру футболиста.

Статистика выступлений 
Данные по матчам и забитым мячам в составах команд мастеров неполные. Из-за этого, рядом с цифрой стоит знак ↑.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Спартак Москва — матчасть»
 Профиль на сайте Fanat1k.ru
 
 Игроки ФК «Динамо» (Минск). 1941—2012

Футболисты СССР
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Спартак» Рязань